Шереме́тьевская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Шереметьевская улица — улица в Москве.
 Шереметьевская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Шереметьевская улица — улица в Днепре.

См. также 
 Шереметьевское шоссе